Байрамич () може да се отнася за:
 Байрамич – град, околийски център във вилает Чанаккале, Западна Турция
 Байрамич – село (някога българско малоазийско) в околия Гьонен, вилает Балъкесир, Турция
 Байрамич – село в околия Галиполи, вилает Чанаккале, Турция
 „Байрамич“ – язовир във вилает Чанаккале, Турция